Visby-klass kan avse:
Visby-klass (jagare)
Visby-klass (korvett)